Бори́с Дми́триев:
 Дмитриев, Борис Михайлович (Кирилл; род. 1954) — епископ Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).
 Дмитриев, Борис Михайлович (1925—1944) — Герой Советского Союза.